RCE est un sigle pouvant signifier :
 Region Code Enhancement (renforcement du code régional), une technique de restriction des droits numériques pour empêcher la lecture d'un DVD vidéo sur un lecteur en fonction de sa région géographique.
 Récépissé de création d'entreprise.
 Remontée sur expiration contrôlée, en plongée sous marine.
 Responsabilités et compétences élargies, l'une des dispositions de la loi LRU (loi relative aux libertés et responsabilités des universités).
 Reverse Code Engineering, en programmation informatique.
 Remote code execution.
 Rentabilité des capitaux engagés (i.e ROCE).
Restauration de la Continuité Écologique (aquatique), politique française de restauration de la continuité des cours d'eau.
 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Netherlands Cultural Heritage Agency en anglais), une organisation gouvernementale néerlandaise pour la protection et la conservation des sites patrimoniaux nationaux.